Farrow è un cognome che può riferirsi a:

Persone
Bill Farrow – cestista statunitense
Jared Farrow, meglio noto come Jay Pharoah – comico e imitatore statunitense
Jesse Oris Farrow, pseudonimo di Chet Powers – cantautore statunitense
John Farrow – regista statunitense
Mia Farrow – attrice statunitense
Ronan Farrow – giornalista e attivista statunitense
Soon-Yi Farrow Previn – attrice statunitense di origine sudcoreana
Tanner Farrow – ex sciatore alpino statunitense
Tisa Farrow – attrice cinematografica statunitense

Altro
Mylene_Farrow – personaggio della serie televisiva anime Bakugan - Battle Brawlers